Hus eller HUSkan syfta på

 Hus – en byggnad
 Hus (astrologi)
 Hus (fisk) – en fisk
 Hus fiskeläge – ett fiskeläge på Gotland
 Hus (musikterm) – en vågrät hakparentes i notskrift
 -hus – ett ortnamnsefterled
 Kungahus – en kunglig familj som, stadgat efter respektive lands lagar och regler, är avlönade av staten i det landet som dess företrädare
 HUS – en sjukdom, se Hemolytiskt uremiskt syndrom
 Jan Hus (1369–1415), en böhmisk (tjeckisk) reformator
 1840 Hus – en asteroid i huvudbältet